Christoph Müller (ur. 1950) – niemiecki dyplomata
 Christoph Müller (ur. 1964) – niemiecki producent filmowy
 Christoph Müller – austriacki skoczek narciarski